Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг.  <  < ) в широком европейском понимании — место для любого купания, а также действие — погружение в воду: , , , , ,  и т. д.

Баня в традиционном русском понимании — помещение, оборудованное именно для тёплого (горячего) мытья человека (в технической форме парной бани) с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и в римских банях) или воды и пара (в русских паровых и в финских банях). Часто в современное расширенное общероссийское понятие бани вкладывается весь комплекс действий (порой даже не связанных непосредственно с водой), осуществляемых человеком в жарких помещениях в лечебно-профилактических, реабилитационно-восстановительных, развлекательно-оздоровительных, культовых (ритуальных) и досуговых целях.

История 
У различных народов мира можно найти свои уникальные традиции в строительстве бань и в пользовании ими.

Бани древних и первобытных народов 
По описанию древнегреческого историка Геродота, походные бани скифских племён напоминали юрты: связанные верхними концами жерди обтягивали сверху войлоком. Отвар или семена трав, брошенные на раскалённые камни, создавали дым и пар, которые в некоторых случаях имели наркотические и галлюциногенные свойства:… скифы, взяв семена конопли, подлезают под войлок и раскидывают затем семена поверх раскаленных на огне камней; брошенное курится и получается такой пар (дым), что никакая уж эллинская парильня не превзойдёт этого. Скифы, восхищенные подобной парильней, громко ликуют. Это служит им вместо омовения, ибо они вовсе не моют тело водою.Некоторые индейские племена Америки, такие как племя лакота, с древних времен и по сей день пользуются ритуальной баней, которая представляет собой конструкцию из прутьев, покрытую шкурами. Она предназначается для общения с духами предков и называется . В центре её земляного пола имеется углубление для нагретых камней. Камни раскаляют снаружи на костре и заносят внутрь специальными сетками из прутьев. Пар получают поливанием травяного настоя на горячие камни. Травы и грибы, которые применяются для приготовления этого настоя, имеют галлюциногенные свойства.

Цель ритуала инипи — ввести присутствующих участников в состояние наркотического транса, сопровождаемого иллюзорными видениями. 

Считается, что комфортабельные бани строили в странах Древнего Востока — Индии, Китае, Египте. В Китае XVII в. были «мылни торговыя каменныя с теплыми водами, и в них лекари». Учёные утверждают, что в Древней Греции врач Гиппократ половине больных прописывал банные процедуры. После завоеваний Александра Македонского в Древней Греции, а затем и в Древнем Риме распространились бани восточного типа с горячими полами.

Римские бани 

В римской бане (терме) было несколько комнат: аподитериум, предбанная комната, служила для раздевания. В тепидариуме, теплой комнате с температурой 37-40°, находился первый бассейн. В лакониуме (жаркая комната) и каллидариуме (парная комната), температура достигала 60-85 °C. После парной следовал фригидариум, охлаждающе-ароматическая комната с холодным бассейном. В лавариуме проводились массажные процедуры, обтирание маслами, обливания.

В крупных общественных банях действовала система центрального отопления с подогревом пола и стен — гипокауст (hypocaustum). Бани содержали не только массажные кабинеты и общие бассейны. В крупных банях находились также библиотеки и гимнастические залы, поскольку они считались своеобразными центрами общественной жизни.

Баня и гигиена в средневековой Европе 
Из-за общего упадка материальной культуры огромных роскошных терм, как в древнем Риме, у европейцев раннего Средневековья не было. Так, термам города Рима пришёл конец, когда в VI в. осаждая Рим, готы разрушили римские водопроводы, хотя некоторое количество древних римских терм продолжало работать в средневековой Италии, например в Поццуоли и Салерно. Крупные древние термы сохранились также в Константинополе и других крупных городах Византии. В некоторых городах, например, в бывшем римском курорте в Бате в Британии продолжали действовать знаменитые бани на природных источниках: Британия — это остров среди океана, называвшийся прежде Альбионом. … Есть в этой земле соленые источники, есть и горячие, вода которых используется в горячих банях, где моются раздельно, сообразно полу и возрасту,— писал историк VIII века. В начале XII века на месте этих терм  построил на церковные деньги общественные бани.

С ростом городов Европы в IX—X вв. в них появились публичные банные комплексы, где можно было мыться с мылом, стричь волосы, бриться, ставить пиявки. Люди собирались в банях столь же естественно и часто, как и в церкви; и рассчитаны были эти купальные заведения на все классы, так что их облагали сеньориальными пошлинами наподобие мельниц, кузниц и заведений питейных.
В такого рода заведении купались в индивидуальной деревянной ванне или в общем бассейне, но бывали и специальные парилки, где воздух нагревался горячими камнями, а клиенты лежали не в воде, а просто на лавках. От античных врачей средневековые унаследовали представление о пользе парилки для здоровья; например, святая Хильдегарда Бингенская, писавшая в XII в. труды по медицине, советовала при болезнях пить в бане отвары лекарственных растений (петрушки, тимьяна, ромашки, пижмы, мяты, лаванды, розмарина и др.) и одновременно поддавать ими на раскалённые камни и дышать этим паром.

В качестве специальных банных приспособлений могли использоваться щётки для массажа, натуральные морские губки, на некоторых иллюстрациях видны даже банные веники.

А что касается богатых домов, то они располагали «мыльнями» в полуподвалах; тут находились парилка и кадки — обычно деревянные, с набитыми, как на бочках, обручами. Индивидуальную импровизированную парилку у себя дома создавали, накрывая сверху наполовину наполненную ванну или бочку с горячей водой несколькими простынями.

Законы запрещали совместное мытьё мужчин с женщинами, и помещения общественных бань строго делились на мужские и женские, или же вводились специальные мужские или женские дни: Мужчины пусть идут в баню сообща во вторник, четверг и субботу; женщины идут в понедельник и в среду. … если мужчина войдет в баню или в одно из помещений бани в женский день, платит десять мараведи.

Как и все средневековые ремесленники, банщики, занимавшиеся в бане массажем, бритьём, кровопусканием и прочими процедурами, были объединены в специальный цех банщиков (цирюльников) со своими правилами работы и строгим прейскурантом на услуги. Вывески бань, как правило, были большими и яркими, клиентов зазывали в баню громкими криками. Что интересно, средневековые европейские банщики по совместительству работали и пожарными, так как они всегда обладали большим запасом воды и вёдер.
Также городские общественные бани использовались не только по прямому назначению, они могли превращаться в развлекательные заведения с музыкой и выпивкой, куда ходили отдыхать большой компанией, или даже иной раз в «сауны» с проститутками и с номерами для свиданий, несмотря на все законодательные и церковные запреты и на существование официально зарегистрированных борделей. Упоминания об этом нередки в средневековой художественной литературе: Риччьярдо любит жену Филиппелло Фигинольфи; узнав, что она ревнива, он, рассказав ей, что Филиппелло на следующий день назначил свидание в бане его жене, устраивает так, что сама дама отправляется туда… .С XVI века общественных горячих бань в городах Европы стало гораздо меньше и культура общих бань пришла к упадку. Так, английский король Генрих VIII приказал закрыть лондонские бани в Саутуорке в 1546 году, в Париже к XVII в. осталось всего несколько общих бань. Среди причин называются распространение венерических болезней (в первую очередь, сифилиса), деятельность протестантских и католических проповедников, обличавших общие бани как рассадник бесстыдства, а также рост цен на древесину в городах, вызванный революцией цен и сведением лесов на древесный уголь в Европе из-за развития металлургии.

Бани в мусульманском мире 

Бани были известны и у многих других народов, в частности в мусульманских городах существовали и места специальных ритуальных омовений, предписываемых шариатом, и просто горячие бани как места отдыха. В таких банях были парилки, места для массажа и купели для омовения в проточной воде, но исламские традиции запрещали принятие ванн (издавна популярное среди европейцев) и плавание в бассейнах, поскольку стоячая, не проточная, вода считалась нечистой.

В начале XII века Абу Хамид Аль-Газали дотошно описал правила поведения мусульманина в общественной бане, но заявив, что баня — место дьявола.

Сохранились сообщение Ибн Джубайра от XII века о банях в арабском мире: Забота султана об этих прибывших (для обучения в медресе Александрии) иноземцах простирается до того, что он приказал соорудить бани, чтобы они могли мыться всегда, когда им понадобится, и основал больницу для лечения тех из них, кто болен… В этом благословенном городе (Мекке) две бани… И каждый из них (17 кварталов Багдада) имеет две-три бани… В этом городе (Дамаске) и его пригородах находится почти сто бань, а в них около сорока помещений для омовения; все они снабжаются проточной водой. … Что касается бань то число их несметно. Один из шейхов города (Багдада) говорил нам, что их там, как в западной, так и в восточной частях, — около двух тысяч.В старинной части города Баку (Азербайджан) — Ичери-Шехере расположены дворцовые бани Ширваншахов, относящиеся к XV веку.

Баня в Киевской Руси и России 

Слово «баня» («байня») встречается в письменных источниках с XI века, но исключительно церковных — псалтырях, канонах, житиях, в которых так называется обряд омовения или очищения. В форме «баньскь» является заимствованием из старославянского и восходит к латыни, где baneum (balneum) происходит от греческого balaneion (βαλανεῖον), имеющего значение «купальня, баня».

История 
В договоре Олега Вещего с Византией от 907 года вторым пунктом оговорена возможность для купцов-русов, прибывающих в Константинополь, мыться в собственной бане сколько захотят: «И да творять имъ мовь, елико хотять». Под названием «истобъка» баня упоминается в летописи под 945 годом в рассказе о мести Ольги древлянским послам, когда она, приказав сотворить им «мовь» (сожгла их в бане). В Начальной летописи баня в связи с различными коллизиями упоминается в записях 907, 945, 1071, 1089 годов. В русских текстах светского характера в обиходной речи слово баня имеет исходно славянскую терминологию — истопка, мовница, мыльня, мытня, лазня.

По данным археологических раскопок на Троицком раскопе, в Новгороде в конце X—XI веке практически одновременно были распространены чистые бани — двухкамерные срубы-пятистенки, однокамерные деревенские (чёрные) бани-срубы архаичного варианта и однокамерные бани-срубы с предбанником. Чистые бани на усадьбах, включённых в массив патронального клана боярского семейства Мирошкиничей, зафиксированы в наиболее ранних напластованиях.

Двухкамерная каменная постройка в Переяславле-Хмельницком (Киевская область) с инкрустированными мозаикой шиферными полами, кубиками смальты от настенных мозаик, обломками керамических водопроводных труб и полным отсутствием фресковой росписи, отождествляется с упоминаемым под 1089 (1090) годом летописным «строением банным» епископского дворца. Похожая по назначению постройка была найдена археологами в Киеве на территории заповедника «София Киевская». Каменных бань на Руси было немного, деревянные же бани носили название «истопки».

Другие названия бани: мовь, мыльня, мыленка, мовница. В Повести временных лет (1110-е годы) приводится рассказ о бане, вложенный в уста апостола Андрея:

«И пришёл к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей — каков их обычай и как моются и хлещутся, и удивился им.
И отправился в страну варягов, и пришёл в Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал:

„Диво видел я в Славянской земле (прим. имея в виду Новгород) на пути своём сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студёною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье“.
Те же, слышав об этом, удивлялись; Андрей же, побыв в Риме пришёл в Синоп»
Также о славянских банях упомянуто в персидской рукописи «Собрание историй» (Моджмал ат-таварих), составленной в 1126 году:(Славяне) делают жилища под землёй, так чтобы холод, который бывает наверху, их не достал. И он (Славянин) приказал чтобы принесли много дров, камней и угля, и эти камни бросали в огонь, и на них лили воду, пока не пошёл пар и под землёй стало тепло. И сейчас они зимой делают так же
В. Б. Вилинбахов выдвинул теорию о том, что сведения восточных авторов о русах относятся к западным славянам.

По мнению А. А. Желтова, область распространения банной традиции у восточных славян включает Новгородскую, Псковскую и Смоленскую губернии, а также Карелию и Северную Белоруссию (территории, где в древности обитали кривичи и словене новгородские, а также позже заселенные ими области. На Русском Севере бани к XX веке распространены повсеместно лишь там, где происходила его новгородская колонизация. В северных районах заселенных выходцами из Ростово-Суздальской земли, до последнего времени сохранялась традиция мытья в печах.

В Древней Руси и в России мыльни, пристроенные к жилым хоромам помещения, были предназначены только для помывки, а не для принятия высокотемпературных процедур, и топились исключительно по-белому. Бани, топившиеся по-чёрному, ставили на окраине усадеб либо за их пределами. К первой трети XIX века понятия мыльни и бани уже перестают чётко различаться и под мыльней стали подразумевать отдельное помывочное помещение в отличие от парилки, а расположенные отдельно постройки продолжали называть банями, даже, если их уже топили не по-чёрному.

Об обилии частных и общих (торговых) бань и купании в реке или снегу после бани на Руси упоминали многие европейские путешественники XVI—XVII вв. : Джильс Флетчер, Чарльз Карлейль, Иоганн-Георг Корб, Самуэль Коллинз, Станислав Немоевский и др.

Правила Стоглавого собора (1551 г.), вслед за византийскими правилами, запрещали совместное мытье мужчин с женщинами, но в реальности церковные запреты на Руси не соблюдались. На европейцев той эпохи русские общие бани производили впечатление непристойности и дикости из-за мытья мужчин вместе с женщинами: В Астрахани я, чтобы видеть лично, как они моются, незамеченным образом отправился в их баню. Баня была разгорожена бревнами, чтобы мужчины и женщины могли сидеть отдельно. Однако входили и выходили они через одну и ту же дверь, притом без передников; только некоторые держали спереди березовый веник до тех пор, пока не усаживались на место. Иные не делали и этого. Женщины иногда выходили, без стеснения, голые поговорить со своими мужьями. Есть свидетельства, что в эпоху Петра I стыдливые иностранцы устроили собственную баню в Немецкой слободе в Москве, где мужчины и женщины мылись строго раздельно.

Ещё одна попытка разделить мужчин и женщин в общих банях была предпринята Екатериной II в Уставе благочиния 1782 г.: вход в женскую баню разрешили только мальчикам до 7 лет, служителям бань и врачам, но есть свидетельства, что и этот запрет не всегда соблюдался.
Самыми знаменитыми русскими банями являются Сандуновские бани. Основанные в 1808 году как общественные бани, они продолжают свою деятельность до сих пор. Здания Сандуновских бань являются памятниками культуры. В бассейне высшего мужского разряда снимали кадры из фильма «Броненосец „Потёмкин“» Сергея Эйзенштейна. По легенде, в них парился Наполеон, вошедший в горящую Москву.

Стационарные бани

Чёрная баня 
Чёрная или курная баня — баня, отапливаемая печью без трубы.

Бани, отапливаемые по-чёрному, рубятся по принципу пятистенки, то есть имеют саму баню и предбанник, разделённые рубленой стеной. Дверь в саму баню, как правило, небольшого размера и с высоким порогом, который замедляет поступление холодного воздуха из предбанника. Все бани имеют открытый очаг, который прогревает не только камни, но и стены бани. Дым от очага выходит через частично приоткрытую дверь и отдушину («сторонку» так как это доска, отодвигаемая в сторону, и все-таки это не отдушина) в потолке. Обычно в ней есть каменка из валунов-окатышей и котёл для горячей воды. Протапливается дровами, предпочтительно лиственных пород (например, берёзовыми). Такая баня, как принято говорить, «горчит», то есть воздух помещения бани имеет горьковатый привкус, а слизистая оболочка глаз испытывает иногда довольно сильное раздражение. Древесина внутренней отделки бани заметно коптится от дыма, темнеет местами до практически чёрного цвета. Это объясняется тем, что берёзовые дрова, которые используются для её протопки, содержат деготь с углеводородами и фитонцидами. Поэтому атмосфера такой бани имеет резко выраженный бактерицидный характер. Деготь традиционно применялся на Руси для лечения кожных высыпаний, паразитарных заболеваниях кожи, при хронических катарах дыхательных путей. Все эти полезные свойства берёзового дегтя активно работают в бане «по-чёрному». Люди, которые регулярно парились в таких банях — регулярно и дезинфицировали кожные покровы и дыхательные пути.

В русских банях «по-чёрному» повитухи принимали роды, так как это было наиболее чистое помещение.

Высокие концентрации летучих веществ дегтя могут приводить к раздражению слизистых поверхностей, выражающемся в появлении кашля, а глаза начинает, как говорится, щипать. Поэтому для уменьшения данного побочного эффекта уменьшают концентрацию летучих бактерицидных веществ в атмосфере парилки. «Перед пользованием необходимо проветрить от дыма и вымыть от копоти полок». Есть представление, что «баня должна выстояться», то есть после окончания топки должно пройти некоторое время. После окончания топки на камни ковшиком подбрасывают кипяток, открывают дверь и выпускают «первый пар». Пар кратковременно повышает давление воздуха внутри парилки и выносит наружу избыток летучих бактерицидных веществ раздражающих глаза и дыхание. Иногда потолок обметают веником, но при хороших дровах сажа на стенах практически не оседает. Также повсеместно для очищения деревянных поверхностей бани по-чёрному (главным образом — полка) используется мелкий речной песок. С помощью тряпки и песка с полков, скамей и стен снимается копоть а также небольшой слой дерева. После этой процедуры деревянные поверхности не только очищаются, но и заглаживаются, что предохраняет посетителей бани от заноз, царапин и т. д.

При неправильном использовании, а именно отсутствии проветривания после топки или в случае наличия не догоревших углей в печи, возможно отравление угарным газом с летальным исходом. Минус таких бань — невозможность мыться во время топки (прогрева бани и каменки) и возможность измараться осевшей на стенах сажей.

Белая баня 

Белая баня — баня, отапливаемая печью с дымовой трубой. Белые бани появились значительно позже чёрных, широкое распространение в России получили только с XX века.

Бани, отапливаемые «по-белому», бывают различных конструкций. В такой бане имеется каменная, кирпичная или металлическая калильная печь с уложенными в неё (на неё) камнями для получения пара и с баком (регистром) для нагревания воды. Такая баня проще и приятнее в эксплуатации. Такую конструкцию имеют и современные индивидуальные бани.

Положительная сторона таких бань — возможность топки (прогрева) бани без перерыва во время мытья сколь угодно продолжительное время, отсутствие сажи. При наличии заслонок на трубе также возможно отравление угарным газом.

Баня в русской печи 
Баня внутри русской печи: печь протапливается, в чугунах нагревается вода. После топки с пода печи убирается зола и насыпается солома. Жар сгребается в угол печи. После этого можно мыться, забравшись в печь и даже осторожно париться веником, чтобы не натаскать на себя сажи. .

Общественная баня 
Общественные бани рассчитаны на помывку большого количества людей (одновременно от 10 до 300), чаще строятся по типовым проектам в виде банно-прачечных комплексов. Строятся общественные бани обычно в крупных населённых пунктах. Разновидностью общественных бань являются войсковые стационарные бани в воинских частях.

Передвижная баня 

Передвижные, перевозные, переносные бани отличаются от стационарных бань тем, что имеют возможность эксплуатироваться в различных местах, в зависимости от необходимости. Не имеют привязки к стационарному фундаменту. Могут быть погружены в транспортное средство в разобранном или в собранном виде, либо могут перемещаться в качестве прицепа к транспортному средству. А также могут быть самостоятельным специализированным транспортным средством. Могут быть унифицированного промышленного или кустарного производства. Предназначены в основном для мытья расположенных в отдалённых от населённых пунктов групп людей (вахтовики, туристические лагеря, воинские контингенты в условиях полевого размещения или при боевых действиях и т. д.), также могут применяться для проведения санитарной обработки при стихийных бедствиях. Условно можно выделить несколько типов:
 бани на основе каркасно-тентовых сооружений
 бани в виде готовых модулей, размеры и вес которых позволяют погрузить их в кузов грузового автомобиля
 бани на базе автомобилей и автомобильных прицепов (в КУНГах),
 банно-прачечные и банно-дезинфекционные поезда .

В основном устроены по типу белой бани, либо парильного отделения и душевой. Нагрев воздуха помещения и воды может осуществляться дровяными печами, ТЭНами, калориферами на жидком топливе, горячим паром и водой получаемой в паро-водогрейных котлах.

Импровизированные бани 

В экстремальных ситуациях (в туристических, геолого-разведочных походах, в военных условиях) при отсутствии стационарных бань, в качестве временных устраиваются импровизированные (походные) бани. Помещением для таких бань могут быть блиндажи, землянки, палатки, шалаши или другой каркас из сподручных материалов обтянутые брезентом, полиэтиленовой плёнкой, а нагревательным элементом горячие камни нагретые топкой по типу чёрных бань, либо предварительно нагретые на костре и помещённые внутрь импровизированной бани.

Основное отличие таких бань — быстровозводимость и использование подручных материалов.

Среди современных туристов распространён способ получения бани, во многом похожий на бани скифов и бани североамериканских индейцев. Её строят во время стоянки из жердей, срубая молодые деревья, а сверху обтягивают заранее приготовленным полиэтиленом. При этом каркас будущей походной бани возводят над каменной кладкой из крупных валунов, под которой разводят костер. Нагревание камней до необходимой кондиции происходит несколько часов. Когда камни будут достаточно прогреты, костер под ними тщательно тушат водой и только после этого обтягивают каркас полиэтиленом, закрепляя его обычно кусками проволоки. После этого поливают воду на горячие камни и получают пар.

Существенным недостатком такого способа организации походной бани является необходимость длительного нагрева камней, которые, кроме того, в итоге покрываются слоем сажи. При подаче на них воды сажа вместе с паром возгоняется в воздух. При этом находящиеся внутри люди могут ей достаточно сильно испачкаться. Так как камни не имеют постоянно действующего источника тепла, который бы компенсировал потери тепловой энергии расходуемой на получение пара, при данном способе тепла камней хватает на ограниченный промежуток времени. Обычно это всего 3-4 захода.

Виды бани

Финская баня 

Русская и финская бани имеют общие корни и, несмотря на общераспространённое заблуждение о «сухой парилке», принципиально ничем друг от друга не отличаются. Традиционная финская сауна так же, как и русская баня, допускает горячий фитомассаж при помощи берёзовых веников.

Сухая сауна 

Сухая (суховоздушная) сауна не является традиционной финской сауной (баней) которую бы можно было назвать финской сауной с историческими корнями. Это явление возникло относительно недавно с появлением электрокаменок, где нагрев каменной закладки происходит под воздействием электрических ТЭНов. Суховоздушная сауна направлена на экономию времени при осуществлении банной процедуры. Так же как и инфракрасные кабины, электрические сауны предоставляют пользователю возможность быстро прогреть помещение без применения источников пламени, для которых нужен дымоход и соответствующие противопожарные меры его монтажа, что далеко не всегда осуществимо в городских многоэтажных строениях. Электрические суховоздушные сауны удобны тем, что их можно смонтировать практически в любом помещении, где имеется необходимая электрическая сеть.

При нагреве тела человека повышается его пульс, сосуды в верхних кожных покровах расширяются. Человеческое тело начинает бороться со внешним притоком тепла, чтобы сохранить постоянную внутреннюю температуру органов. Включаются биологические механизмы терморегуляции тела, а это неизбежно сопровождается усилением кровотока и учащением дыхания. В результате увеличивается и выброс углекислого газа, как одного и продуктов дыхания. Это приводит к тому, что кондиции воздуха небольшого замкнутого помещения, такого, как парилка сауны быстро ухудшаются. Изменяется процентный состав воздушной смеси, что выражается в том, что люди начинают, как принято говорить, «задыхаться». Появляются головные боли.

Для сравнения бани и сауны, оснащённые дровяными печами, которые топятся из парильного помещения не требуют монтажа активной приточно-вытяжной вентиляции. При горении топлива внутри топки дымовые газы нагреваясь расширяются и под воздействием Архимедовой силы «всплывают» и удаляются через дымоход. При этом образуется разрежение давления внутри камеры сгорания, и, как следствие, дровяная печь автоматически втягивает в себя воздух из парилки через ящик зольника. По этой причине образуется зона разрежения давления уже внутри парилки, и в неё увлекается под воздействием разности давлений новая порция извне. Либо через неплотность дверного проёма, либо для поступления свежих порций воздуха внизу входной двери специально делается отверстие. Такое же отверстие для поступления свежего воздуха может быть предусмотрено в стене или в полу парилки. Дровяные печи для сауны с коротким топливным каналом, когда закладывание дров в топку происходит внутри парной, имеют спрос в Северной Европе, например в Финляндии.

Турецкая баня 

Действующим началом в турецкой бане является нагретый до 45-50 °C мрамор самого помещения и воздух с влажностью до 100 %.

Японская баня 

Сэнто несколько отличается от нашего общепринятого представления о бане. Как таковой парилки в сэнто нет — сначала человек многократно натирается мочалкой и обливается водой до полной чистоты, после чего погружается в индивидуальную или общую большую деревянную ванну — офуро. Здесь положено блаженно вытягиваться и отмокать в горячей воде. После чего процедуры повторяются. В настоящем сэнто всегда были молодые служанки — юна — которые не только мыли и терли клиентов, но и за отдельную плату могли оказать им интимные услуги.

Шведские бани 

Традиционные шведские бани называются басту. Название происходит от словосочетания «badstuga», в котором «bad» — это парилка, баня, а «stuga» — небольшие деревянные дома, типичные для скандинавских стран. Вентиляция в басту осуществляется по принципу «перевернутого стакана». Изначально баня стояла над землёй, в полу были щели. Печь тянула воздух снизу парилки и, нагревая его, поднимала к потолку. Помещение наполнялось горячим воздухом, холодный вытеснялся вниз и вытеснялся сквозь щели. Басту современной конструкции появились в 1930-х годах. Их снабжают двумя вентиляционными отверстиями: одно располагают у пола под печью, другое с противоположной стороны парилки.

Ирландские бани 

Ирландские или римско-ирландские бани — это модернизированные римские термы. Они разделены на три парильные комнаты. Первая — самая холодная  вторая —  третья — самая  устланная кирпичами с отверстиями, из которых поступает много горячего воздуха.

Мобильные бани 

По типу атмосферы мобильные бани могут быть как суховоздушными, так и паровыми. В зависимости от типа печи, которой они отапливаются. Наименование «Мобильная баня» происходит от названия конструкторского проекта созданного в период с 2001 по 2003 г. Представляет собой специальную палатку и печь. Купол спроектирован по типу силовой схемы фюзеляжа самолёта с поперечными силовыми элементами шпангоутами и продольными силовыми элементами стрингерами. В англоязычной транскрипции «Mobile banya» или «Mobile sauna». В немецкой транскрипции «Mobilen banya».

Банные традиции и этикет 
У разных народов мира существуют свой этикет при посещении бани. Например, в Древней Греции в баню ходили через день, в сопровождении рабов, которые несли с собой масло, соду, жирную глину, бельё, полотенце и щётки; горячую ванну принимали в круглом чане; после чего следовали омовения в холодной воде. По народным поверьям, в бане живёт банник — дух бани.

Перед свадьбой в деревнях была традиция совместно париться невесте и матери жениха (и, возможно, совместно с другими старшими женщинами семьи жениха). Та смотрела, насколько здорова будущая невестка. В одной книге упоминается отзыв будущей свекрови: «В кости широка. Такая и троих родит — не крякнет!»

В сельской местности, при наличии топки изб по-чёрному, баня являлась единственным, наиболее стерильным и подходящим местом для родов.

У славянских и финно-угорских народов баня традиционно являлась местом для знахарства и колдовства. В банях принимали роды, в банях жили роженицы с новорождёнными. В банях пытались лечить народными и колдовскими средствами практически весь спектр заболеваний. Бани использовались как место захоронения или кремации мертворождённых или погибших при родах младенцев. Бани служили и своеобразным хосписом для тяжелобольных и умирающих. В банях умерщвляли «зажившихся» стариков и казнили с помощью горячего пара неугодных или преступников. Язычники пред принесением в жертву человека «запаривали» его до бесчувствия в бане.

В искусстве 

Тема бани и всего, что с ней связано, получила широкое распространение в произведениях искусства, от живописи до фольклора, в анекдотов и частушек. В частности, в русских народных сказках нередко встречается мотив похода героя в баню, связанный, как правило, с его обессиливанием (Афанасьев, 207), либо с похищением некоего жизненно важного для него атрибута (Афанасьев, 187). Довольно часто мотив омовения в бане сопряжён в русских сказках с мотивом изжаривания и последующего съедения героя его антагонистом (Змеем Горынычем, Бабой-Ягой, колдуном и т. д.): ср. Афанасьев, 202—205. Связь данных мотивов, вероятно, восходит к народной практике париться в русской печи, либо к ритуальному омовению жертвы при жертвоприношении.

Обстановка бань часто используется художниками для изображения обнажённой натуры: например, Борисом Кустодиевым, Зинаидой Серебряковой, Андерсом Цорном.
 Одна из пьес Владимира Маяковского — «Баня».
 Одна из самых известных песен Владимира Высоцкого так и называется — «Банька» («Протопи ты мне баньку, хозяюшка…»).
 Рассказ Михаила Зощенко «Баня».
 В рассказе Василия Шукшина «Алёша Бесконвойный» описан процесс топки русской бани «по-чёрному».
 Эпизод в бане, где Евгений Лукашин со своими друзьями распивает спиртные напитки, служит завязкой сюжета в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В продолжении фильма также используется банный эпизод.
 Многие произведения в исполнении Михаила Евдокимова связаны с баней.
 Баня присутствует как важное место действия в цикле фильмов Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период».

Современная баня 
Бани и сауны получили широкое распространение как место отдыха в комплексе с бассейнами и тренажёрными залами или как самостоятельные предприятия. В состав современной бани обычно входят суховоздушная сауна и парная (иногда несколько с разными условиями), джакузи, холодная ванна, нередко также солярий и пр.

См. также 
 Натуризм
 Нагота
 Чимчильбан

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 Энциклопедические статьи
 
 
 
 
 
 Регламентирующие (регламентировавшие) требования к общественным баням
 СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования» // М.: Стройиздат, — 1964.
 ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия» // М.: Стандартинформ, — 2015.
 СанПиН 2.1.2. 3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» // Текст документа официально опубликован 22.05.2014 г. в № 6385 (113) газеты «Российская газета».

Ссылки 

 Baths & Bathing // Medieval & Renaissance Material Culture

 
Санитария
Гигиена
Нагота